Superman

 Superman — супермен, сверхчеловек, фантастический герой комиксов.
 «Superman» — песня в исполнении Аллы Пугачёвой на музыку Юрия Чернавского. 
 Superman — сингл Эминема.
 Superman — студийный альбом Барбры Стрейзанд 1977 года.
 «Superman» — песня с вышеуказанного альбома.
 Superman (ген) — ген растения Arabidopsis thaliana, обеспечивает связь развития тычинок и плодолистиков.
 Superman 64 — приключенческая игра, разработанная и изданная Titus Software для игровой консоли Nintendo 64 в 1999 году.
 Superman: Shadow of Apokolips — видеоигра в жанре приключенческого боевика.
 Superman: Whatever Happened to the Man of Tomorrow? — сюжетная арка комиксов о Супермене, опубликованная издательством DC Comics.

См. также 
 Супермен